Пес, або собака (Canis) — рід ссавців родини псових (Canidae), який об'єднує звірів з добре розвиненими довгими кінцівками, пристосованими до швидкого бігу (кігті невтяжні). Вони переслідують здобич, часто утворюють сім'ї та зграї. Цей рід включає вовків, шакала, койота, а також свійського пса.

Назва 
Canis — латинська назва тварини. Пес — від др. й псл. пьсъ; загальноприйнятої етимології не має, здебільшого зіставляється з  — «худоба, свійська тварина» й давньоіндійським pecu чи pasu — «худоба», й авестійською pasu — «худоба». Собака — від др. собака; загальноприйнятої етимології не має, виводиться з іранських мов (перською sabah — «собака», авестійською спака — «собачий», спа — «собака»).

Види роду Canis 

Типовий вид роду Canis — пес свійський (Canis familiaris L.), з назвою якого пов'язана і назва всієї родини — псові (Canidae).

HB = Head and body length = довжина тіла (см), T = Tail length = довжина хвоста (см), SH = Shoulder height = висота в плечах (см), W = Weight = вага (кг)

Раніше до роду Canis відносили також види:

Рід Canis в Україні 

Пси представлені у фауні України такими видами:
 Вовк звичайний (Canis lupus)
 Пес свійський (Canis lupus familiaris).
 Шакал звичайний (Canis aureus)

Аборигенним видом роду в Україні є вовк, стан популяцій якого суттєво залежить від ставлення до нього людей. Наразі степовий підвид вовка зник і на його місце вселився шакал.

Шакал з'явився в межах території України близько 1998 року і до 2005 року сформував стійкі популяції в межах усіх приморських областей, але найбільш стабільні — на Одещині в заплавах Дунаю і Дністра. Відомі знахідки також в Криму, на Миколаївщині, Донеччині й Луганщині.

Пес свійський — один з найчисельніших видів ссавців в Україні загалом (після людей, пацюків і сільськогосподарських ссавців разом узятих). У багатьох місцях пси формують стабільні групи здичавілих тварин (слід розрізняти свійських, бродячих і здичавілих псів). Нерідко пса свійського розглядають як одомашнену форму вовка (тобто як той самий вид). Відомі гібриди між здичавілими псами і вовками.

Див. також 
 Синоніми у зоологічній систематиці в українській мові
 безпритульні пси
 вовк тибетський
 шакал

Примітки

Посилання 
 Список ссавців України та суміжних країн 
 Великі хижі ссавці України та прилеглих країн / За ред. І. В. Загороднюка. — Київ, 2001. — 72 c. — (Novitates Theriologicae, pars 4) 
  

Псові
Роди ссавців